Никола́й Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Васильевич (1896—1943) — член таганрогской антифашистской подпольной организации.
 Кузнецов, Николай Васильевич (1902—1958) — советский ярославский натуралист, музейный работник.
 Кузнецов, Николай Васильевич (1912—1993) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Васильевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Васильевич (1939—2010) — советский и российский математик.